Эктор Фабиан Карини (; родился 26 декабря 1979 года в Монтевидео) — уругвайский футболист, игравший на позиции вратаря. Основной вратарь сборной Уругвая с 1999 по 2009 год (с перерывами).

Биография 
В сборной, которую Ассоциация Футбола Уругвая послала на Кубок Америки в Парагвай в 1999 году, выступали в основном игроки молодёжного состава. Несмотря на это, уругвайцы сумели дойти до финала, чему во многом поспособствовало вратарское мастерство Карини, где уступили явно более опытной сборной Бразилии. В четвертьфинале и полуфинале турнира уругвайцы брали верх над соперниками в серии послематчевых пенальти, и в обоих случаях героем становился Фабиан Карини.

В 2002 году выступил со своей сборной в финальной стадии чемпионата мира в Японии и Корее.

После переезда в Европу, Карини довольно долго сидел в запасе таких клубов как «Ювентус» и миланский «Интер», что иногда приводило к тому, что его переставали вызывать в сборную страны. Чтобы получить больше игровой практики, в 2007 году Карини перешёл в состав испанского клуба «Реал Мурсия».

В 2007 году основным вратарём сборной стал Хуан Кастильо, но серьёзная травма, полученная им в игре за бразильский «Ботафого» в 2008 году, позволила Карини вернуть себе статус вратаря сборной.

В 2011—2012 годах выступал за «Пеньяроль», однако Карини не сумел стать однозначно первым номером в команде и в середине 2012 года стал свободным агентом. В 2014—2016 годах выступал за «Хувентуд». 3 января 2017 года подписал контракт с «Монтевидео Уондерерс» сроком на один год. Однако уже 11 января объявил о завершении профессиональной карьеры в связи с постоянными болями в спине.

Титулы 
 Чемпион Италии (2): 2002, 2007
 Обладатель Кубка Италии (1): 2005
 Вице-чемпион Кубка Америки (1): 1999
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока в сборной Уругвая
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Хувентуд»
Игроки ФК «Ювентус»
Футбольные вратари-бомбардиры